Mark 15 peut faire référence à 2 armements américains. 
 , une torpille de la Seconde Guerre mondiale ;
 Mark 15, une bombe thermonucléaire développé dans les années 1950.